Lakhimpur Kheri (district), een district in de Indiase staat Uttar Pradesh
Kheri (stad), een plaats in het Indiase district Lakhimpur Kheri